Woodside Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Woodside Township du comté de Sangamon dans l'Illinois.
  du comté d'Otter Tail dans le Minnesota.
  du comté de Polk dans le Minnesota.
  du comté d'Essex dans le New Jersey.
 Woodside Township, ancien township du comté d'Oregon dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships